Ahokkala kan syfta på:

 Ahokkala, Taipalsaari – en by i kommunen Taipalsaari, Södra Karelen, Södra Finlands län